Ратник — нерегулярні війська за часів Київської Русі
 Ратник — газета НГУ